Floresta se poate referi la:

 Floresta, un oraș în statul Paraná din Brazilia
 Floresta, un oraș în statul Pernambuco din Brazilia
 Floresta, o localitate în departamentul Boyacá din Columbia
 Floresta, un cartier al orașului Buenos Aires, Argentina
 Floresta, o localitate în provincia Messina din Sicilia
 La Floresta, un mic oraș situat în departamentul Canelones din Uruguay
 La Floresta, parohie electorală în Quito, Ecuador
 La Floresta, oraș în departamentul Capitalei, provincia Córdoba, Argentina
 La Floresta, localitate în provincia Lleida, Spania

Vezi și 
 Florin (prenume)